William Condon ist der Name folgender Personen:

* William Condon (Pirat), britischer Seeräuber 
 William Condon (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor, siehe Bill Condon
 William Joseph Condon (1895–1967), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Great Falls 
 William S. Condon, US-amerikanischer Psychologe